Vermilion River (engl. für „zinnoberroter Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Vermilion River (Dauphin Lake), in Manitoba 
 Vermilion River (English River), im Kenora District, Ontario 
 Vermilion River (Kootenay River), in British Columbia
 Vermilion River (North Saskatchewan River), in Alberta 
 Vermilion River (Spanish River), im Sudbury District und in Greater Sudbury, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Vermilion River (Illinois River), in Illinois
 Vermilion River (Wabash River), in Illinois und Indiana
 Vermilion River (Golf von Mexiko), in Louisiana
 Vermilion River (Crane Lake), in Minnesota
 Vermilion River (Noxon Reservoir), in Montana
 Vermilion River (Eriesee), in Ohio 
 North Fork Vermilion River, in Illinois und Indiana

Vermilion River steht für:
 County of Vermilion River, Verwaltungsbezirk in Alberta, Kanada

Siehe auch:
 Little Vermilion River 
 Vermillion River